Лотос — загальна назва кількох таксономічно не пов'язаних родів рослин:

 Nelumbo (справжній лотос) — рід водяних рослин з великими квітками
 Nymphaea lotus (єгипетський лотус) — схожий та пов'язаний з Nelumbo рід
 Lotus — рід сухопутних рослин з маленькими квітками
 Saussurea laniceps (сніговий лотос) — трав'яниста рослина, поширена в районі Гімалаїв
 Ziziphus lotus — кущ з їстівними плодами

 Дерево Лотос — міфологічна рослина у давньогрецькій міфології (втілення німфи Лотіди в одному міфі та рослина, яку їли лотофаги, в іншому)
 Поза лотоса — поза у хатха-йозі.
 Лотос — зупинний пункт Південно-Західної залізниці
 Лотос — українсько-в'єтнамський порт у місті Хошимін